Il doppio dello Stockholm Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.

Eric Butorac e Raven Klaasen erano i detentori del titolo ma Klaasen ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Butorac quindi ha fatto coppia con Scott Lipsky perdendo in semifinale da Nicholas Monroe e Jack Sock.

Monroe e Sock hanno sconfitto in finale Mate Pavić e Michael Venus per 7–5 , 6–2.

Teste di serie 

  Jérémy Chardy /  Robert Lindstedt (quarti di finale, ritirati)
  Nicholas Monroe /  Jack Sock (campioni)

  Eric Butorac /  Scott Lipsky (semifinale)
  Jonathan Marray /  Aisam-ul-Haq Qureshi (quarti di finale)

Wildcard 

  Isak Arvidsson /  Fred Simonsson (primo turno)

  Johan Brunström /  Jarkko Nieminen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 2015
ATP World Tour 2015